Černíkovice est un toponyme qui peut désigner :

Černíkovice, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Černíkovice, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie